Chevry puede referirse a: 

 Chevry, comuna de Ain (Francia).
 Chevry, comuna de Mancha (Francia).